Eredivisie 2018/19 – 63. sezon holenderskiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 10 sierpnia 2018 roku i potrwa do 12 maja 2019. W lidze rywalizuje 18 zespołów, które grają ze sobą systemem "każdy z każdym" (mecz i rewanż) co daje łącznie 34 spotkania w sezonie. Tytułu broni PSV Eindhoven.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach 

Aktualne na 15 maja 2019. Źródło: worldfootball.net

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Baraże

O udział w zawodach UEFA 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 5, 6, 7 i 8, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2019/2020).

O miejsce w lidze 
W barażach wzięły udział dwie drużyny z Eredivisie oraz 8 z Eerste Divisie.

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Holandii
2019 w Holandii